Er zijn meerdere bekende personen met de naam Ton Schipper.

Dit zijn:
 Ton Schipper (politicus) - Nederlands politicus
 Ton Schipper (programmamaker) - Vlaams radio- en televisiemaker